Velika nagrada Brazilije 1998 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 29. marca 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,092
|
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,757
| +0,665
|-
! 3
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:18,109
| +1,017
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,250
| +1,158
|-
! 5
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:18,261
| +1,169
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:18,449
| +1,357
|-
! 7
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:18,652
| +1,560
|-
! 8
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:18,735
| +1,643
|-
! 9
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:18,753
| +1,661
|-
! 10
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:18,761
| +1,669
|-
! 11
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:18,988
| +1,896
|-
! 12
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:19,069
| +1,977
|-
! 13
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:19,344
| +2,252
|-
! 14
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:19,375
| +2,283
|-
! 15
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:19,449
| +2,357
|-
! 16
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:19,644
| +2,552
|-
! 17
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:20,203
| +3,111
|-
! 18
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:20,390
| +3,298
|-
! 19
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:20,459
| +3,367
|-
! 20
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:20,481
| +3,389
|-
! 21
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:20,748
| +3,656
|-
! 22
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:20,847
| +3,755
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| 1:37:11,747
| 1
| 10
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 1,102 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| + 1:00,550
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 72
| + 1:07,453
| 5
| 3
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 71
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 71
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 71
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 9
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 70
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 67
| Okvara
| 14
|  
|-
! DSQ
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 70
| Diskvalifikacija
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 63
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 56
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 52
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 44
| Pedal za plin
| 19
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 26
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 19
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 18
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 17
| Črpalka za gorivo
| 12
|  
|-
! Ods
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 3
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Zavrten
| 8
|  
|}

Opombe 
Vodilni: Mika Häkkinen (1-72)

Formula 1 sezona 1998
1998